Британский губернатор Цейлона () — должностное лицо, управлявшее Цейлоном (впоследствии Шри-Ланка) в течение британского колониального господства между 1798 и 1948 годами.

С окончанием британского правления и созданием доминиона Цейлон в 1948 году эта должность была заменена на пост генерал-губернатора, который представлял лишь британского монарха, в отличие от губернатора, который представлял правительство Соединённого Королевства. Должность генерал-губернатора была упразднена в 1972 году, вместо неё был введён пост президента, когда Шри-Ланка стала республикой.

Полномочия 

Губернатор, назначаемый британским монархом (по совету премьер-министра), обладал на Цейлоне исполнительной властью на протяжении всего британского правления. Он являлся главой исполнительного совета и правительства Британского Цейлона. Губернатор занимал самую влиятельную должность на Цейлоне, за исключением периода Второй мировой войны, когда адмирал сэр Джеффри Лейтон был назначен главнокомандующим Цейлона, получив при этом власть, превышающую полномочия губернатора. Губернатор в силу занимаемой должности являлся также канцлером Цейлонского университета (англ.).

Список губернаторов (1798—1948) 

Между 1796 годом, когда британские войска впервые высадились на острове, и 1798 годом, когда был назначен первый губернатор Цейлона, остров управлялся губернатором Мадраса.

Временно исполнявшие обязанности губернатора

Ссылки 
 Список правителей Цейлона

Губернаторы Цейлона
История Шри-Ланки